Grant Hill peut faire référence à :
 , né en 1943, homme politique canadien ;
 Grant Hill, né en 1972, joueur de basket-ball américain ;
 Grant Hill, né en 1976, joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Grant Hill, producteur de cinéma australien.